

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tlingit
 TLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tolitoli (Indonesia)
 Trypsin-Like Immunoreactivity – test di laboratorio per valutare l'insufficienza pancreatica nel cane

Musica 
 The Lonely Island – gruppo comedy rap statunitense